Ordet rolle har flere betydninger:
 Rolle (funktion)
 Kønsrolle
 Rolle (skuespiller)

Navn
 Michel Rolle
 Antrel Rolle
 Ahsha Rolle